

Форд-Сіті — місто, штат Пенсільванія
 Форд-Сіті — переписна місцевість, штат Каліфорнія